Такмичења у Хокеју на леду на Зимским олимпијским играма 1936. су одржана у Гармиш-Партенкирхену у Немачкој у периоду од 6. фебруара до 16. фебруара 1936.

На турниру је учествовало 15 екипа. Првопласирани тим је уједно постао олимпијски и светски првак јер се турнир рачунао и као светско првенство.

Репрезентације 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
  Јапан

Први круг 
Две најбоље пласиране репрезентације из сваке групе пролазе у други круг.

Група А

Група Б

Група Ц

Група Д

Други круг 
Две најбоље пласиране репрезентације из обе групе пролазе у трећи круг.

Група А

Група Б

Трећи круг 
Прволасирани у последњем кругу постао је олимпијски победник.

Олимпијски и светски победник

Коначни пласман учесника

Играч са највише освојених поена

Спољашње везе 

 Резултати

Хокеј на леду на Зимским олимпијским играма
Хокеј на леду на Зимским олимпијским играма 1936.
Спортови на Зимским олимпијским играма 1936.
Хокеј на леду у Немачкој